Казци́к () — село у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр Казциківського сільського округу.

У радянські часи село називалось «Казахстанський ЦИК».

Населення — 7704 особи (2009; 3481 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Ілійського району
Села Алматинської області